Bdella (von , bdella = „Egel“) steht für:
 Bezeichnung, die als Wurzel Bdell- im Wortstamm der wissenschaftlichen Bezeichnung verschiedener Lebewesengruppen auftritt, die nicht näher miteinander verwandt sind, darunter:
 Bdella nilotica, aufgrund von Homonymie ungültiger Artname von Limnatis nilotica, dem Rossegel
 Bdelloida, Ordnung der Rädertierchen
 Bdelloidea, Überfamilie der Milben
 Bdellidae, Familie der Schnabelmilben
 Bdella, Gattung der Schnabelmilben
 Bdellodes, Gattung der Milben
 Bdellovibrio, Gattung der Bakterien

Siehe auch:
 Bdellium